«Достать коротышку» может означать:
 «» — роман Элмора Леонарда.
 «Достать коротышку» — его киноэкранизация.
 «Достать коротышку» — его телеэкранизация.